Ledizione 1983-84 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Budapesti Honvéd SE, che conquista il suo settimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu József Szabó del Videoton SC con 19 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Budapesti Honvéd SE campione d'Ungheria 1983-84.
 Volán SC, Nyíregyházi VSSC e Diósgyőri VTK retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1984-1985: Budapesti Honvéd SE qualificato.
 Coppa UEFA 1984-1985: Rába ETO e Videoton SC qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
Campionato ungherese di calcio